Název Sydney má více významů:

Místopisný název 
 Sydney - hlavní město Nového Jižního Walesu, největší město v Austrálii
 Letiště Sydney
 Opera v Sydney
 Sydney Tower
 Sydney -  město na ostrově Cape Breton v kanadské provincii Nové Skotsko
 Poilcourt-Sydney – francouzská obec v departementu Ardensko
 Sydney Island - ostrov v Carpentarském zálivu u severního pobřeží Austrálie (stát Queensland)
Sydney (planetka) – asteroid hlavního pásu č. 15550

Příjmení osob 
Sydney nebo Sidney je anglické příjmení, od 19. století také rodné jméno
 Basil Sydney (1894–1968) – britský divadelní a filmový herec
 Henry Sydney (1641–1704) – první Earl of Romney
 Robin Sydney (* 1984) – americká herečka

Jiný význam 
 HMAS Sydney (1934), australský křižník
 HMAS Sydney (R17), australská letadlová loď
 International Sydney, také Apia International Sydney a Medibank International Sydney, tenisový turnaj ATP/WTA
 Sydney Bears, hokejový klub
 Sydney FC, fotbalový klub
 Sydney Ice Dogs, hokejový klub

Související články 
 Sidney